Le mot avertissement est synonyme de mise en garde.
 au théâtre, un avertissement est un texte d'escorte.
 en signalisation ferroviaire, un avertissement est un signal d'annonce.
 Avertissement agricole
 Météorologie : un avertissement météorologique est une mise en garde contre un événement qui peut mettre en péril la population ou les intérêts commerciaux. Il existe des avertissements pour divers sous domaine :
 Avertissements maritimes (Avis de coup de vent, avis de tempête, avis de force d'ouragan) ;
 Avertissement aériens (SIGMET) ; 
 Alerte cyclonique ;
 Alerte météorologique publique.
 Avertissement (football) ;
 Avertissements sur les paquets de cigarettes ;
 Avertissement au public.

Voir aussi